

Медведево — селище міського типу, районний центр, Марій Ел
 Медведево — село, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Медведево — присілок, Перцевське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Медведево — присілок, Сидоровське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Медведево — село, Нижньосалдинський міський округ, Свердловська область
 Медведево — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Див. також 
 Медведеве

ru:Медведево